Osoby o tym nazwisku:
 Anton Krasotkin – rosyjski hokeista
 Dmitrij Krasotkin – rosyjski hokeista